Леницкий — польская и украинская фамилия. Известные носители:
 Варлаам (Леницкий) (конец XVII века—1741) — архиепископ.
 Леницкий, Андрей Викторович (род. 1991) — украинский певец.